Yesterdays (Yes), een muziekalbum van de Britse progressieve rockband Yes
 Yesterdays (Guns N' Roses), een nummer van de Amerikaanse hardrockband Guns N' Roses
 Yesterdays (album van Jarrett), een livealbum van het Amerikaanse trio Keith Jarrett, Gary Peacock en Jack DeJohnette
 Yesterdays (jazznummer), een compositie van Jermome Kern uit 1933, gezongen door onder meer Ella Fitzgerald en Billie Holiday